Debagarh (district), een district van de Indiase staat Odisha
 Debagarh (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Debagarh